

Geografia 
 Francia
 Cazaux – comune nella regione dell'Occitania
 Cazaux-Debat – comune nella regione dell'Occitania
 Cazaux-Savès – comune nella regione dell'Occitania
 Cabanac-Cazaux – comune nella regione dell'Occitania
 Cazaux-d'Anglès – comune nella regione dell'Occitania
 Cazaux-Layrisse – comune nella regione dell'Occitania
 Lago di Cazaux e di Sanguinet – lago in Nuova Aquitania

Persone 
 Arthur Cazaux – tennista francese
 Pierre Cazaux – ciclista su strada francese